Don Lee (1930–2015) – amerykański akordeonista
 Don Lee (ur. 1934) – amerykański baseballista
 Don Lee (1941–1995) – amerykański piosenkarz i muzyk country
 Don Lee (ur. 1959) – amerykański pisarz
 Don Lee, Ma Dong-seok (ur. 1971) – amerykański aktor pochodzenia koreańskiego